«Муха-Цокотуха» — советский рисованный мультипликационный фильм для детей, по мотивам одноимённой сказки Корнея Чуковского, созданный в  году режиссёром Борисом Степанцевым.

Сюжет 
Муха-Цокотуха, летая над полем, нашла монету. Она отправилась на базар, и решила купить самовар. Муха пригласила своих друзей отпраздновать свои именины. Ей приносили разные подарки. Всем еда мухи нравилась, кроме красивой, но очень вредной бабочки. Вдруг случилось непредвиденное — на праздник ворвался пожилой паук и похитил муху, а заодно и самовар. Когда он утащил муху в своё логово, та стала кричать гостям, чтобы ее спасли и злодея зарубили. Никто из гостей не решился вступить с пауком в поединок, наоборот все спрятались. А паук уже собрался убить муху, но помощь пришла откуда не ждали — прилетел бесстрашный комарик и вызвал паука на дуэль. Паук в качестве доспехов использовал самовар, но ему это не помогло. Комар мощным ударом сабли чуть не отрубил пауку голову, разбив крышку самовара. Паук испугался за свою жизнь и сбежал. Комар вошёл в покинутое злодеем логово, освободил муху и предложил ей руку и сердце, на что та ответила согласием. Увидевшие это гости мухи вышли из укрытий и устроили праздник, а муха и комар поженились.

Создатели 

 Создатели приведены по титрам мультфильма.

Примечания

Литература 
 «Энциклопедия отечественной мультипликации», изд. Алгоритм, 2006, Всего страниц: 812, авт. Сергей Капков.
 «Наши мультфильмы: лица, кадры, эскизы, герои, воспоминания, интервью, статьи, эссе», изд. «Интеррос», 2006, Всего страниц: 349, авт. Ирина Марголина, Наталья Лозинская.
 «Детская литература: Библиографический указатель», изд. Детская Литература, 1976.

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1976 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Бориса Степанцева
Мультфильмы по сказкам Корнея Чуковского
Мультфильмы о говорящих насекомых